Portugal
 Mafra (Portugal) — vila sede de concelho em Portugal.
 Mafra (freguesia) — freguesia no concelho de Mafra, Portugal.
 Palácio Nacional de Mafra

Brasil
 Mafra (Santa Catarina) — município de Santa Catarina, Brasil.

Desambiguações de topônimos